Бакзянг:

 Бакзянг (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Бакзянг (місто) — місто, столиця провінції Бакзянг